Cieszanowice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Cieszanowice, un village de la voïvodie de Łódź
 Cieszanowice, un village de la voïvodie d'Opole